Broxton může být:

 místopis
 Broxton (Georgie) – město v Georgii
 Broxton (Cheshire) – vesnice v hrabství Cheshire v Anglii
 Broxton (Oklahoma) – vesnice v Oklahomě
 příjmení
 Jonathan Broxton (* 1984) – americký baseballista
 podobné
 Braxton